Alter Mojsze Goldman (1909-1989), commerçant et résistant français ;
Jean-Jacques Goldman (né en 1951), auteur-compositeur-interprète français, fils du précédent ;
Caroline Goldman (née en 1975), psychologue française, fille du précédent ;
Michael Goldman (né en 1979), producteur de musique français, fils de Jean-Jacques Goldman, frère de la précédente ;
Pierre Goldman (1944-1979), militant d'extrême gauche, demi-frère de Jean-Jacques Goldman ;
Robert Goldman (né en 1953), auteur-compositeur, frère cadet de Jean-Jacques Goldman ;

Alain Goldman (né en 1961), producteur de cinéma ;
Alvin Goldman (né en 1938), philosophe américain ;
Bo Goldman (né en 1932), scénariste américain ;
David P. Goldman (né en 1951), économiste et analyse américain ;
Dorothée Janin-Goldman (née en 1976), journaliste et écrivain français.
Edward Alphonso Goldman (1873-1946), mammalogiste américain ;
Emma Goldman (1869-1940) anarchiste russe ;
Francisco Goldman (né en 1954), romancier, journaliste et professeur américain ;

Jack Goldman (1921-2011), physicien américain ;
James Goldman (1927-1998), écrivain, un dramaturge et un scénariste américain ;
Jane Goldman (née en 1970), scénariste, écrivaine et animatrice de télévision anglaise ;
Julie Goldman (19?-), actrice, réalisatrice et scénariste américaine ;
Marcus Goldman (1821-1904), banquier germano-américain ;
Maurice Goldman (né en 1933), physicien français ;
Peter Emanuel Goldman (né en 1939), réalisateur et photographe américain ;
Raphaël Goldman (né en 1987), acteur français ;
Richard Goldman (1920-2010), philanthrope américain ;
Raymond Leslie Goldman (1895-1950), auteur américain de récits humoristiques et de romans policiers ;
Vivien Goldman (1954-), journaliste et écrivain musicale britannique ;
William Goldman (1931-2018), écrivain, scénariste et dramaturge américain.

Titres 

 Goldman, téléfilm français biographique consacré à Pierre Goldman de 2011 ;
 Fredericks Goldman Jones, le premier album du précédent trio vocal.

Autres 
 Goldman Sachs, banque américaine d'investissement.
 Fredericks Goldman Jones, un trio vocal américano-franco-gallois de variété française.
 Bibliothèque de droit Lillian Goldman

Patronyme juif
Homonymie de patronyme